Jimmy Ma (* 11. Oktober 1995 in Great Neck) ist ein US-amerikanischer Eiskunstläufer, der im Einzellauf antritt.

Sportliche Karriere 
Jimmy Ma begann im Alter von 8 Jahren mit dem Eiskunstlauf, nachdem er das Schlittschuhlaufen bei einem Kindergeburtstag kennengelernt hatte.

Ab der Saison 2012/13 trat er in Juniorenmeisterschaften an. 2015 startete er zum ersten Mal bei den US-amerikanischen Meisterschaften. Seine besten nationalen Platzierungen erreichte er in den Jahren 2021 und 2022 (6. Platz) und 2023 (5. Platz). 2022 und 2023 vertrat Ma die USA bei den Vier-Kontinente-Meisterschaften, wo er den 10. bzw. 9. Platz erreichte.

Stil 
Jimmy Ma ist bekannt für seine publikumswirksamen Programme, die aktuelle Popkultur aufgreifen. Er machte sich früh zunutze, dass ab 2015 die Regeln des Eiskunstlaufs Musik mit Texten erlaubten, um ungewöhnliche, noch nie im Eiskunstlauf verwendete Programmmusik zu wählen. Besonders bekannt wurde sein Kurzprogramm aus dem Jahr 2018 zu Turn Down for What von DJ Snake und Lil Jon, das er nie in einem internationalen Wettbewerb zeigte und das sich trotzdem viral verbreitete. Seine Kür in derselben Saison lief Ma zu einem Klavierkonzert von Rachmaninow, um die Breite seines Repertoires zu demonstrieren. Diese Herangehensweise setzte er in den folgenden Jahren fort. In der folgenden Saison behielt er seine Kür bei und lief sein Kurzprogramm zu Mi gente in J Balvins gemeinsamer Version mit Beyoncé. In der Saison 2021/22 lief Ma sein Kurzprogramm zur Filmmusik von Black Swan, seine Kür zu Musik aus der Action-Horror-Animeserie Attack on Titan. Für die Saison 2022/23 kombinierte Ma innerhalb seiner Kür Claude Debussys Clair de lune und Woodkids Volcano.

Ergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 

 
 Jimmy Ma auf den Seiten des US-amerikanischen Eislaufverbands (englisch)

Eiskunstläufer (Vereinigte Staaten)
US-Amerikaner
Geboren 1995
Mann